Шачири — албанская фамилия. Иногда ошибочно передаётся как Шакири.

 Шачири, Артим (род. 1973) — македонский футболист и тренер.
 Шачири, Джердан (Шакири; род. 1991) — швейцарский футболист.
 Шачири, Исмет (1918—1986) — югославский государственный деятель, председатель Народной скупщины Косово-Метохийской автономной области (1953).